Pojęcie belkowanie ma dwa znaczenia:
 belkowanie w architekturze
 belkowanie w budownictwie